VM i snooker 2007, 888.com World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 21 april–7 maj 2007. John Higgins vann sin andra VM-titel efter att ha slagit Mark Selby i finalen med 18–13.

Händelser under turneringen 
 VM-finalen mellan John Higgins och Mark Selby är den final som har slutat senast på kvällen, klockan 00:54 lokal tid (01:54 svensk tid). Man slog därmed rekordet från föregående år med bara några minuter.

 John Higgins ledde med 12–4 efter första dagens finalspel. Mark Selby jobbade sig dock nästan ikapp till 13–14, men därefter vann Higgins fyra raka frames och matchen med 18–13.

 Regerande mästaren Graeme Dott råkade ut för The Crucible Curse och förorade mot Ian McCulloch i första omgången.

 John Higgins gjorde VM:s 1000:e century i semifinalen mot Stephen Maguire.

 Tidigare världsmästarna, tillika kommentatorerna och åldermännen på touren, Steve Davis och John Parrott, möttes i första omgången i en uppmärksammad match. Det blev överraskande Parrott som vann matchen. Parrott överraskade även i andra omgången genom att hålla jämna steg med Shaun Murphy ända till 8–8.

 Matthew Stevens ledde med 12–7 i kvartsfinalen mot Murphy och var bara ett frame från vinst. Men Murphy vände och vann med 13–12, något som aldrig tidigare inträffat i en professionell match över 25 frames.

 John Higgins vann sin andra titel nio år efter sin första, det längsta gapet mellan två vinster sedan hans namne Alex Higgins vann 1972 och 1982.

 Det gjordes 68 centuries i turneringen, ett delat rekord med 2002. Rekordet skulle komma att slås 2009.

Resultat 

2007 i Storbritannien
Snookersäsongen 2006/2007
2007
Sportevenemang i Sheffield